Vught kan henvise til:

 Vught; kommune og by i Nederlandene
 Vught (institution); institution for åndssvage
 Kamp Vught; KZ-lejr i anden verdenskrig